(4257) Убасти () — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой, из-за чего, в процессе своего движения вокруг Солнца, он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Астероид был открыт 23 августа 1987 года американским астрономом Джин Мюллер в Паломарской обсерватории и назван в честь Баст, древнеегипетской богини радости, веселья и женской красоты.

См. также 
 Список астероидов (4201—4300)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса